Wax (Britse band) - een Britse popgroep uit de jaren 80
 Ruby Wax - Amerikaans comédienne
 Wax (rock) - een Amerikaanse punkrockband
 Wax (zanger) - een Koreaans zanger
 Wax (rapper) - een Amerikaanse rapper
 Wax (album) - een muziekalbum uit 1996 van Indochine
 Wax (BBC) - pseudoniem van Waqas Saeed, Brits radiopresentator
 Chaim Elozor Wax - een rabbijn
 Wax (Londen) - een club in Londen
 Wax (Drugs) - geconcentreerde THC, ook wel Butaan Hasj Olie (BHO) genoemd

Zie ook 
 Was (doorverwijspagina)
 Waxen (doorverwijspagina)